Jeseník kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Jeseník (bergstopp),

Tjeckien 

 Nízký Jeseník, bergskedja, Mähren-Schlesien, 
 Jeseníky, bergskedja, Mähren-Schlesien, 
 Hrubý Jeseník (bergskedja), Olomouc, 
 Jeseník (distrikt), Olomouc, 
 Jeseník (ort), Olomouc, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar